Селенис Лейва (, род. ) — американская актриса, наиболее известная благодаря своей роли Глории Мендосы в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона» (2013-2019).

Биография 
Лейва родилась в Бронксе в семье эмигрантов из Латинской Америки. Она выступала во множестве театральных постановок, параллельно появляясь на телевидении в сериале «Закон и порядок», где она сыграла пять разных ролей в период между 1999—2010 годами. С 2004 по 2006 год она играла второстепенную роль детектива Мэрилус Ривера на шоу, с которой также появилась в «Закон и порядок: Преступное намерение». Также она появилась в «Закон и порядок: Специальный корпус» в другой гостевой роли. В дополнение к этому она появилась в «Третья смена», «Клан Сопрано», «Хорошая жена», «Элементарно» и «Последователи».

С 2013 по 2019 год, Лейва играла роль Глории Мендосы, лидера латиноамериканских заключенных, в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». Она изначально пробовалась на другую роль, но после создатель шоу Дженджи Коэн создала для неё Глорию. Лейва была повышена до основного состава в третьем сезоне, после двух в периодическом.

Озвучивает Миссис Крякшелл-Кабреру в перезапуске «Утиных историй».

Личная жизнь 
У Лейвы есть дочь Алина.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актрисы театра США
Киноактрисы США